Jingo kann sich beziehen auf:

 Jingoismus
 manchmal gebräuchliche Umschrift eines Namensteils der legendären japanischen Kaiserin-Gemahlin Jingū-kōgō
 Jingo, Originaltitel von Fliegende Fetzen, Scheibenwelt-Roman von Terry Pratchett